Mændenes 1500 meter fri konkurrence ved VM i svømning 2011 blev afholdt den 30. juli med heats og semifinaler og finalen den 31. juli.

Rekord
Før konkurrencen var daværende verdens- og stævnerekorder følgende:

Følgende rekorder blev sat under konkurrencen:

Results

Heats
27 svømmere deltog i 4 heats.

Finalen
Finalen startede klokken 18:49.

Referencer

Eksterne links
2011 World Aquatics Championships: Men's 1500 metre freestyle entry list , from OmegaTiming.com; retrieved 2011-07-23.

VM i svømning 2011